Acbor (palabra hebrea que significa ratón) es el nombre de dos personajes de la Biblia:

 Acbor, padre de un rey de los edomitas según el Génesis (Gen. 36,38)
 Acbor, un funcionario del rey Josías

Referencias 
 

Personajes del Antiguo Testamento